Живых — фамилия. 

Известные носители:
 Живых, Иван Максимович (1918—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Живых, Людмила Филипповна (1931—2006) — российская актриса театра.